Donatelli – cognome italiano
 Carmine Donatelli, noto come Carmine Crocco – brigante italiano
 Eden Donatelli – pattinatrice di short track canadese
 Fanny Salvini Donatelli – soprano italiano
 Franco Donatelli – fumettista e illustratore italiano
 Giuseppe Donatelli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Mario Donatelli – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Piergiorgio Donatelli – filosofo italiano
 Renato Donatelli – cardiochirurgo italiano
 Tony Donatelli – calciatore statunitense